Младенов е българско и македонско родово име произхождащо от мъжкото име Младен, най-вероятно по името на основателя на рода. Родовото име е повсеместно разпространено във всички български и македонски области.

Личности с таково родово име 
 Младенов
 Александър Младенов (р. 1982), български футболист
 Даниел Младенов (р. 1987), български футболист
 Ивайло Младенов (р. 1973), български лекоатлет.
 Любомир Младенов (р. 2 май 1946), български актьор.
 Николай Младенов (р. 5 май 1972), външен министър на България
 Петър Младенов (художник) (1887-1978), български художник
 Петър Младенов (1936-2000), български политик
 Стефан Младенов (1880-1963), български езиковед
 Стойчо Младенов (р. 1957), български футболист и футболен треньор
 Христо Младенов (1928-1996), български футболист
 Младенова
 Галя Младенова, първа дама на България в периода 17 ноември 1989 – 6 юли 1990 г., съпруга на Петър Младенов
 Десислава Младенова (р. 1988), българска тенисистка

Български фамилни имена